Het Moldavisch voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindrondes van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld.

Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

Kwalificatiewedstrijden

WK 2002

EK 2004

WK 2006

EK 2008 

 * Turkije speelde de thuiswedstrijd in Frankfurt am Main, Duitsland

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden

1991-2000

2001-2010

2011-heden

Zie ook 
 Moldavisch voetbalelftal
 Interlands Moldavisch voetbalelftal 1990-1999
 Interlands Moldavisch voetbalelftal 2000-2009
 Interlands Moldavisch voetbalelftal 2010-2019

Moldavisch voetbalelftal